Владимир Пашков:
 Пашков, Владимир Игоревич (род. 1961) — государственный и политический деятель России и ДНР.
 Пашков, Владимир Николаевич (1904—1969) — советский эндокринолог, Заслуженный врач Эстонской ССР.